Bonkeng peut désigner :
 plusieurs localités du Cameroun,
 le bonkeng, une langue bantoïde méridionale,
 les Bonkeng, une population du Cameroun.